

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kierzkowice – przysiółek wsi Stypułów w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Kierzkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież